

Sport
Michael Morton – giocatore di football americano

Teatro
Michael Morton – commediografo inglese (1864-1931)